I Trabant sono un gruppo musicale indie rock ballabile originario di Trieste, formatosi nel 2002.

Biografia 
Nel 2002 registrano con l'etichetta discografica Soulest Records un EP omonimo e a cui partecipano Matteo Ramani al saxofono e Federico Longato alle percussioni.

Nel 2004 in quintetto realizzano un nuovo EP, autoprodotto e a cui partecipano alle registrazioni Michele Paulatto alla tromba e Vittoria Tedaldi e Giacomo Petronio al sax.

Nel 2006, orfani del cantante e fondatore del gruppo Michele Rumiz, che lascia il gruppo per proseguire i suoi studi a Londra, i quattro membri rimasti realizzano il loro primo album Music 4 Losers per la R!SVP Records, piccola etichetta indipendente, i brani sono indie rock con ritmi dance.

Nel 2007 partecipano e vincono il concorso nazionale per band emergenti Italia Wave  e nel 2008 partecipano al festival MiAmi 2008.
Nel 2009 pubblicano prima un EP Ah Oh Aficionados per la Moscow Records e l'anno seguente il secondo album, dal titolo omonimo.

Discografia

EP
 2002 - Trabant EP (Soulest Records)
 2004 - Trabant EP (Autoprodotto)
 2009 - Ah Oh Aficionados (Moscow Records)

Album 
 2007 - Music 4 Losers (R!SVP Records/Self)
 2010 - Trabant (Moscow Records)

Compilation 
 2002 - Soulest (Soulest Records)
 2007 - Italia Wave Love Festival 2007 (fondazione Arezzo Wave Italia)

Remix 
 2007 - Waste of Time (Pdx Remix, R!SVP Records)

Formazione attuale 
 Giacomo Coslovich alias Jack - Batteria 
 Giovanni de Flego alias IlMarcello - Voce, Chitarra
 Michele Zazzara alias Chuketti - Basso

Ex componenti 
 Michele Rumiz - Voce, Chitarra - (2002-2006)
 Giulia Cattaneo alias Joujou - Tastiera
 Michele Paulatto Tromba - 2004
 Vittoria Tedaldi Sax - 2004
 Giacomo Petronio Sax – 2004
 Matteo Ramani Sax - 2002
 Federico Longato Percussioni - (2002-2004)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 Intervista su Indie for bunnies

Gruppi e musicisti del Friuli-Venezia Giulia